Ubaghs ist der Familienname folgender Personen:

 Georges Ubaghs (1916–2005), belgischer Paläontologe
 Gerhard Casimir Ubaghs (1800–1875), Philosoph und katholischer Theologe
 Johan Casimir Ubaghs (1829–1894), belgisch-deutsch-niederländischer Paläontologe